Luis V, Conde Palatino del Rin (en alemán: Ludwig V. von der Pfalz; 2 de julio de 1478, Heidelberg - 16 de marzo de 1544, Heidelberg), también Luis el Pacífico, fue un miembro de la dinastía Wittelsbach y príncipe elector del Palatinado. Sus padres fueron el Elector Felipe del Palatinado y Margarita, una hija de Luis IX, Duque de Baviera-Landshut.

Biografía 
Luis sucedió a su padre en 1508 y tuvo que afrontar las consecuencias de perder la Guerra de Sucesión de Landshut contra Alberto IV de Baviera. Con la Dieta Imperial de Augsburgo en 1518 Luis consiguió la anulación del Bano Imperial contra el Palatinado. En 1519 Luis votó por Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico.

Durante guerra de los campesinos alemanes, Luis se encontró rodeado por 8000 campesinos armados en Neustadt, donde invitó a sus líderes a cenar y cumplió con sus demandas.

Luis contrajo matrimonio con Sibila, hija del Duque Alberto IV de Baviera, pero no tuvieron hijos. Fue sucedido por su hermano Federico.

Ancestros

Referencias 

Electores del Palatinado del siglo XVI (casa de Wittelsbach)
Nobles de Alemania del siglo XV
Vicarios imperiales
Nacidos en Heidelberg